Miķelis Rēdlihs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste d'ailier. Il est le frère de Jēkabs et Krišjānis Rēdlihs.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière senior en 2000 avec le Prizma Riga dans le championnat de Lettonie. En 2002-2003, il évolue aux États-Unis dans l'Eastern Junior Hockey League une ligue de niveau Tier 3 junior A. À son retour en Lettonie, il passe professionnel avec le HK Riga 2000. L'équipe remporte les titres nationaux 2004 et 2005. En 2008, il signe au Dinamo Riga qui intègre une nouvelle compétition en Eurasie la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part aux Jeux olympiques de 2006 et 2010 ainsi qu'à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Prizma Riga|| LAC|| 6|| 4|| 0|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Prizma Riga || LAC || 16|| 5|| 7|| 12|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Prizma Riga || LAC || 16|| 3|| 6|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2001-2002 || Apple Core de New York || EJHL || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bruins Jr. de Boston || EJHL || 16|| 11|| 9|| 20|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HK Riga 2000 || LAC || 21|| 14|| 13|| 27|| 4|| 7|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2003-2004 || HK Riga 2000 || LEE || 30|| 3|| 7|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Riga 2000 || LAC || 4|| 2|| 0|| 2|| 4|| 10|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2004-2005 || HK Riga 2000 || Ekstraliga || 22|| 6|| 4|| 10|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2005-2006 || IF Björklöven || Allsvenskan || 39|| 7|| 7|| 14|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Metallourg Jlobine|| Ekstraliga || 45|| 15|| 21|| 36|| 18|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2007-2008 || Metallourg Jlobine|| Ekstraliga || 49|| 12|| 29|| 41|| 96|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dinamo Riga|| KHL|| 55|| 9|| 8|| 17|| 45|| 3|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga||  KHL|| 56|| 18|| 15|| 33|| 36|| 9|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 54|| 16|| 25|| 41|| 30|| 11|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 54|| 13|| 31|| 44|| 49|| 7|| 2|| 8|| 10|| 6
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 35|| 3|| 4|| 7|| 16|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 43|| 4|| 4|| 8|| 12|| 18|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 60|| 11|| 21|| 32|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 59 || 15 || 10 || 25 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL||50 || 9|| 7|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 44|| 11|| 11|| 22|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga || KHL|| 57|| 7|| 16|| 23|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 62|| 6|| 13|| 19|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Olimp Riga || LAC || 9|| 4|| 11|| 15|| 2|| 9|| 6|| 6|| 12|| 6
|-
| 2021-2022 || Olimp Riga || LAC  ||  ||

Internationales

Références 

Naissance en juillet 1984
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur du Dinamo Riga
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace